Diesbach (Zwitserland), een plaats en voormalige gemeente in Zwitserland
 Diesbach (Oostenrijk), een plaats in Oostenrijk